Route nationale 62 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 62, en Belgique ;
 Route nationale 62, en Estonie ;
 Route nationale 62, en France métropolitaine.

Voir aussi